Tetrapolis (griechisch Τετράπολις, von tetra für „vier“ und polis für „Stadt“, also Vierstädtebund) bezeichnete in der Antike:

 einen der zwölf Distrikte, in die Attika vor der Zeit des Theseus eingeteilt war, siehe Tetrapolis (Attika)
 vier nahe beieinanderliegende Städte in der mittelgriechischen Landschaft Doris
 die Tetrapolis im seleukidischen Kernland und später der römischen Provinz Syrien, siehe Tetrapolis (Syrien)
 die zur syrischen Tetrapolis zählende Stadt Antiochia am Orontes allein
 die Tetrapolis auf der Insel Kefalonia, siehe Tetrapolis (Kefalonia)

Siehe auch:
 Oberlausitzer Vierstädtebund
 Confessio Tetrapolitana